

Aziende 
 Awesome Comics – azienda di fumetti statunitense
 Awesome Foundation – azienda filantropica statunitense

Musica 
 Awesome – album dei Temptations del 2001
 Awesome – album di Marc Terenzi del 2005
 A'wesome – extended play di Kim Hyun-ah del 2016

Altro 
 Awesome – software
 Awesome – videogioco del 1990
 Mike Awesome – wrestler statunitense
 Captain Awesome – soprannome di Devon Woodcomb, personaggio della serie televisiva Chuck